Мухаррем Кёсе () — бывший офицер Вооружённых сил Турции, полковник в отставке. Предполагаемый лидер Мирного Совета Турции — военной хунты, совершившей 15 июля 2016 года попытку военного переворота.

По информации государственного информагентства «Анадолу», именно Кёсе, с наибольшей вероятностью, являлся лидером военных, выступивших против президента Реджепа Эрдогана. В прошлом он подозревался в связях с движением Хизмет, из-за которых в марте 2016 года был уволен из рядов Вооружённых сил, где занимал должность юридического советника Генштаба.

16 июля 2016 года турецкие СМИ назвали имена ещё трёх предполагаемых лидеров мятежников, действовавших под руководством Кёсе — полковника Огуза Аккуша (), полковника Эркана Агина () и майора Догана Уйсала (); эта информация пока не подтверждена. 

Ряд СМИ приписывает руководство попыткой переворота не Кёсе, а другим лицам — в частности, главкому ВВС Турции Акыну Озтюрку и одному из командующих сухопутными силами генерал-лейтенанту Метину Лийдилу.

Примечания 

Военные Турции
Википедия:Биографии современников
Попытка военного переворота в Турции (2016)
Осуждённые пожизненно в Турции